Margon  (Eure-et-Loir)
 Margon (Hérault)

Margon is de familienaam van:
 Hans Oscar Margon (1911-1976): Duits strijder in de Spaanse burgeroorlog, lid van de beweging "Freies Deutschland" en ambtenaar in de DDR